Илья Михайлович Кандорский ( — ) — московский священник и переводчик. Брат протоиерея Ивана Кандорского.

Биография 
Кандорский родился в семье Михаила Алексеевича Кандорского (ум. в 1782 году), священника Покровской церкви в Кудрине. Затем сам стал священником той же церкви.

Перевёл несколько сочинений:
 «Христианин, здраво рассуждающий о презрении сует мирских» в 3-х частях, пер. с лат. (М., 1795);
 «Советы, излитые от отца к сыну при последних часах жизни» (М., 1798);
 «Духовное уединение, служащее к восстановлению для христианина добрых его правил» (М., 1799);
 «Мир души, проистекающий из соблюдения мира с Богом, с самим собою и с ближними», I часть, перевод с французского (М., 1802).

Другие произведения, приписываемые ему, принадлежат его брату протоиерею Ивану Кандорскому. Митрополит Платон считал Илью Кандорского предприимчивее брата, упоминая при этом составление им генеалогии Наполеона и его желание преподнести свои книги в дар императору. К. Я. Здравомыслов, исходя из его сочинений, сделал вывод о его уединённом образе жизни.

Был похоронен на Ваганьковском кладбище; могила утрачена.

Примечания 

Священники Русской православной церкви
Религиозные писатели
Переводчики с французского языка
Переводчики на русский язык
Переводчики Российской империи
Переводчики с латинского языка
Похороненные на Ваганьковском кладбище, чьи могилы утрачены